Indywidualne Mistrzostwa Świata na Żużlu 1956 - cykl turniejów żużlowych mających wyłonić najlepszych żużlowców na świecie. Tytuł wywalczył Szwed Ove Fundin.

Po raz pierwszy w eliminacjach uczestniczyli reprezentanci z Polski i Czechosłowacji.

Eliminacje skandynawsko-kontynentalne

Skandynawia

Kwalifikacja szwedzka

Sztokholm (1) 
 27 kwietnia 1956 r. (piątek),  Sztokholm

Awans: 6 do kwalifikacji skandynawskiej

Målilla (2) 
 29 kwietnia 1956 r. (niedziela),  Målilla

Awans: 6 do kwalifikacji skandynawskiej
Uwaga! Kjell Carlsson dostał od federacji SVEMO dziką kartę dla kwalifikacji kontynentalnych
Uwaga! Ove Fundin w Finale Europejskim bez potrzeby kwalifikacji

Kwalifikacja skandynawska

Oslo (1) 
 25 maja 1956 r. (piątek),  Oslo

Awans: 1 Zwycięzca turnieju Henry Andersen automatycznie do Finału Europejskiego (I miejsce)
Awans: 8 do Finału Skandynawskiego (II - IX) miejsce
Uwaga! Roger Steen zastąpił Allana Nilssona

Helsinki (2) 
 27 maja 1956 r. (niedziela),  Helsinki

Awans: 8 do Finału Skandynawskiego

Finał Skandynawski 
 8 czerwca 1956 r. (piątek),  Linköping

Awans: 7 do Finału Europejskiego
Uwaga! Per Tage Svensson zastąpił Kaukko Jousanena. Anti Pajari zastąpił Reidara Kristoffersona

Kwalifikacje kontynentalne

Półfinały

Warszawa (1) 
 29 kwietnia 1956 r. (niedziela),  Warszawa

Awans: 8 do Finału Kontynentalnego

Półfinał (2) 
brak danych

Finał Kontynentalny 
 10 czerwca 1956 r. (niedziela),  Oberhausen

Awans: 7 do Finału Europejskiego
Uwaga! Włodzimierz Szwendrowski zastąpił swojego rodaka Janusza Sucheckiego a Eugeniusza Nazimka i Mariana Kaisera zastąpili inni uczestnicy którzy walczyli w drugim półfinale.

Finał Europejski 
 8 lipca 1956 r. (niedziela),  Oslo

Awans: 4+1 do Finału Światowego
Uwaga! Mieczysław Połukard zastąpił Andrzeja Krzesińskiego, Olle Andersson II - Kjella Carlssona. Marian Kaiser - Josefa Seidla.

Eliminacje brytyjskie

Runda mistrzowska 
Rozgrywano 7 eliminacji na torach brytyjskich

Awans: 11+1 do Finału Światowego oraz Peter Craven jako zeszłoroczny mistrz świata.

Finał Światowy 
 22 września 1956 r. (sobota),  Londyn - Stadion Wembley

1956
1956 w sporcie żużlowym